Charlottesville (Indiana): localitat a l'estat d'Indiana (Estats Units)
 Charlottesville (Virgínia): localitat a l'estat de Virgínia (Estats Units)